400 км, 400-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 400 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги на линии Абакан — Кошурниково. 
 400 км — остановочный пункт Северной железной дороги (Владимирская область). Код 319334.
 400 км — остановочный пункт Одесской железной дороги (Днепропетровская область). Код 410720.